Haüy peut faire référence à :

 l'abbé René Just Haüy (1743-1822), minéralogiste français ;
 Valentin Haüy (1745-1822), qui fonda à Paris la première école pour aveugles, frère du René Just Haüy ;

 la rue Valentin-Haüy du  arrondissement de Paris, en France ;
 le musée Valentin-Haüy à Paris, consacré à la déficience visuelle ;

 le piton Haüy sur l'île de la Réunion ;
 la loi de Haüy en cristallographie.

Patronyme français